Бе́лый нали́в:

 Белый налив — сорт домашней яблони
 Папировка — сорт домашней яблони, который часто называют Белым наливом (а некоторые источники считают эти два сорта одним)
 Белый налив — телесериал